Sedati kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sedati, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Sedati, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar